Alkali Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Pond (Montana), im Yellowstone County
 Alkali Pond (Nebraska), im Cherry County
 Alkali Pond (Washington), im Okanogan County